Lemuy puede referirse a:
 isla Lemuy, en el archipiélago de Chiloé, Chile;
 Lemuy, población y comuna en la región del Franco Condado, Francia.